Brass est un nom de famille porté par plusieurs personnalités et un nom de lieu.

Personnalités 

 August Brass (1818-1876), romancier et journaliste politique allemand ;
 Italico Brass (1870-1943), peintre italien ;
 Jim Brass, personnage de fiction dans la série Les Experts ;
 John Brass (né en 1945), joueur australien de rugby à XV ;
 Lorne Brass (né en 1959), acteur canadien ;
 Nadine Brass (née en 1955), dessinatrice française de bande dessinée ;
 Tinto Brass (né en 1933), réalisateur italien.

Lieux 

 Brass, ville du Nigeria, dans l'État de Bayelsa ;
 Brass, zone de gouvernement de l'État de Bayelsa, au Nigeria.